My Sister Eileen peut faire référence à :
My Sister Eileen (titre original), pièce de théâtre américaine de Jerome Chodorov et Joseph Fields, créée à Broadway en 1940 ;
My Sister Eileen, titre original d'un film américain d'Alexander Hall, sorti en 1942, dont le titre français est Ma sœur est capricieuse, première adaptation de cette pièce ;
My Sister Eileen, titre original d'un film musical américain de Richard Quine, sorti en 1955, dont le titre français est Ma sœur est du tonnerre, deuxième adaptation de cette pièce ;
My Sister Eileen (titre original), série télévisée américaine, diffusée en 1960-1961, inspirée de la pièce et des deux films pré-cités.

Article connexe 
Wonderful Town (titre original), comédie musicale américaine, créée à Broadway en 1953, musique de Leonard Bernstein, lyrics de Betty Comden et Adolph Green, livret de J. Chodorov et J. Fields, d'après leur pièce My Sister Eileen sus-visée.